BitTorrent (протокол) — відкритий протокол обміну інформацією у мережах типу peer-to-peer.
 BitTorrent (програма) — багатоплатформове програмне забезпечення для файлообміну за протоколом BitTorrent.